Barret House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Barret House (Henderson, Kentucky), NRHP-ID 78001340
 Barret House (Richmond, Virginia), NRHP-ID 72001517